Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1972 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 27 августа — 10 сентября на стадионе «Хоккейанлаге» в Мюнхене.

В турнире участвовали 16 команд. Семь сборных представляли Европу (Бельгия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Польша, Франция, ФРГ), три — Азию (Индия, Пакистан, Малайзия), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия), две — Африку (Кения, Уганда), по одной — Северную Америку (Мексика) и Южную Америку (Аргентина).

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на две группы. Те, кто занял в группе 1-2-е места, вышли в полуфинал, а занявшие 3-4-е места — в плей-офф за 5-8-е места. Остальные играли стыковые матчи.

Чемпионом первый раз в истории стала сборная ФРГ, победившая в финале действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира сборную Пакистана — 1:0. В составе пакистанцев играли шесть олимпийских чемпионов 1968 года: Саед Анвар, Фазалур Рехман, Риаз Ахмед, Абдул Рашид, Мухаммад Асад Малик и Джахангир Батт.

Бронзовые медали вторую Олимпиаду подряд достались сборной Индии, которая в матче за 3-4-е места победила сборную Нидерландов — 2:1.

Лучшим снайпером турнира стал нидерландский нападающий Тис Крёйзе, с 17 голами побивший рекорд результативности олимпийских хоккейных турниров — 14 мячей, принадлежавший индийцам Дхиану Чанду (1928) и Удхаму Сингху (1956).

Медалисты

Результаты

Группа A

Группа B

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 15-16-е места

Матч за 13-14-е места

Матч за 11-12-е места

Матч за 9-10-е места

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
17 мячей

 Тис Крёйзе

10 мячей

 Михаэль Краузе

9 мячей

 Мухбайн Сингх

8 мячей

 Рон Райли

7 мячей

 Грег Дейман

6 мячей

 Барри Майстер
 Абдул Рашид

5 мячей

 Пол Свехлик
 Хенрик Гротовский

4 мяча

 Джеймс Мейсон
 Кулвант Сингх
 Хармик Сингх
 Хорхе Фабрегас
 Муругесан Махендран
 Ян Боррен
 Мунаваруз Заман
 Кулдип Сингх Бхогал

3 мяча

 Брайан Гленкросс
 Рик Чарльзуорт
 Альфредо Квакварини
 Майкл Корби
 Говинда Биллимогапуттасвами
 Ашок Кумар
 Майкл Киндо
 Саед Анвар
 Стефан Отулаковский
 Витольд Зиая
 Шарль Пус

2 мяча

 Патрик Нилан
 Ги Мизерк
 Карл-Эрик Вандерборгт
 Жан-Франсуа Жиль
 Патрик Жийяр
 Питер Марш
 Руй Салданья
 Терри Грегг
 Хуан Амат
 Хосе Сальес
 Франсиско Амат
 Сурджит Сингх Рихал
 Давиндер Сингх Диган
 Сурджит Сингх Панесар
 Рамалингам Патхмараджа
 Шри Шанмуганатхан
 Франс Спитс
 Шахназ Шейх
 Влодзимеж Матушиньский
 Патрик Бёртшелл
 Франсис Куту
 Райнер Зайферт
 Вернер Кессман
 Хорст Дрёзе

1 мяч

 Грег Браунинг
 Дон Смарт
 Хорхе Саббьоне
 Филипп Коллин
 Джон Френч
 Майкл Кроу
 Джо Ахмад
 Кристофер Лэнгхорн
 Ганеш Моллерапувайя
 Хосе Алустиса
 Тарлочан Сингх Чанна
 Бражиндер Сингх Давед
 Автар Сингх Сохал
 Харнахал Сингх Сева
 Франко де Крус
 Фрэнсис Белавантхеран
 Хосе Мария Маскаро
 Оскар Энрике Уакуха
 Йерун Звертс
 Нико Спитс
 Джефф Арчибальд
 Ахтарул Ислам
 Мудассар Асгар
 Мухаммад Асад Малик
 Фазалур Рехман
 Станислав Казмерчак
 Юзеф Выберальский
 Александер Врона
 Пол Адига
 Амарджит Сингх Сандху
 Вилли Лобо
 Раджиндер Сингх Сандху
 Джагдиш Сингх Капур
 Аджит Сингх Бхогал
 Эрик Пито
 Жан-Люк Дарфёйль
 Жорж Грен
 Ульрих Клес
 Детлеф Киттштайн
 Вольфганг Баумгарт
 Карстен Келлер
 Ули Фос

Несостоявшийся матч ФРГ — сборная мира 
По окончании хоккейного турнира 11 сентября должен был состояться выставочный матч между командой-чемпионом и символической сборной мира, составленной из игроков турнира. Выбор сборной поручили директору олимпийского хоккейного турнира Хорсту Вайну и редактору журнала World Hockey Патрику Роули. Однако из-за захвата заложников в олимпийской деревне был потерян один день программы соревнований, и финал хоккейного турнира между сборными ФРГ и Пакистана пришлось играть как раз 11 сентября.

Тем не менее к этому моменту состав сборной мира был уже готов. В него вошли 26 хоккеистов.

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Примечания 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
1972 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии